Пето — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Пето — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Пето — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.
 Пето — река в России, протекает в Республике Карелия.

Однофамильцы 
 Пето, Ричард (род. 1943) — британский ученый в области медицинской статистики, эпидемиологии и онкологии.